Вырыпаев — фамилия:

 Вырыпаев, Василий Осипович (1891—1977) — участник Первой мировой и гражданской войн. Участник белого движения, «каппелевец».
 Вырыпаев, Иван Александрович (род. 1974) — российский актёр, режиссёр и продюсер, сценарист, драматург, педагог.